Levantino – relativo al Levante
 Arabo levantino – varietà dialettale della lingua araba
 Levantini – Abitanti cattolici di origine europea dell'impero ottomano e dei paesi che hanno preso il posto di questo. Fra essi:
 Italo-levantini – antica comunità d'origine italiana della Turchia